Széchényi Dénes (1828–1892) jogász, főrend, sportlovas, országgyűlési képviselő
 Széchenyi Dénes (1866–1934) diplomata, főrend, követ, miniszter